Глици́ния кита́йская (, китайский синий дождь) — декоративное древесное растение родом из Китая, вид двудольных цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Глициния китайская — деревянистая лиана, достигающая 20—25 м в высоту. Стебли закрученные против часовой стрелки, молодые веточки покрытые беловатым опушением, затем оголяющиеся. Листья очерёдные, непарноперисто разделённые на 7—13 листочков, каждый из которых узкояйцевидной формы, с закруглённым или слабо клиновидным основанием, 5—8×2—4 см, с обеих сторон изначально прижатоопушённые.

Кистевидные соцветия появляются на верхушках веточек или в пазухах листьев двухлетних побегов, крупные, многоцветковые, до 30 см длиной, белоопушённые. Цветки 2—2,5 см длиной, ароматные. Венчик мотылькового типа, сине-фиолетового, изредка белого цвета. Чашечка колокольчатая, пятизубчатая, белоопушённая. Девять нижних тычинок сросшиеся, верхняя — свободная. Пестик изогнут кверху, завязь опушённая, с шестью—восемью семязачатками.

Плод — боб, покрытый густым бархатистым опушением, долго не опадающий, 10—15×1,5—2 см. Семена по одному—три в бобе, коричневые, блестящие, около 1,5 см в диаметре.

В природе цветёт весной, с апреля по май, плодоносит с мая по август. Вегетирует растение около 150 дней. Выдерживает понижения температуры воздуха до −20 ºС.

Число хромосом 2n = 16.

Ареал 
Глициния китайская в естественных условиях произрастает в горных лесах (на высоте 500—1800 м над уровнем моря) центрального и восточного Китая (провинции Аньхой, Фуцзянь, Гуанси, Хэбэй, Хэнань, Хубэй, Цзянсу, Цзянси, Шэньси, Шаньси и Шаньдун) а также в Японии.

Значение 
Этот вид глицинии в культуре с 1816 года. Созданы многочисленные декоративные сорта и гибриды.  — гибрид глицинии китайской и глицинии обильноцветущей.

Применяется в южных районах для вертикального озеленения, декоративна своими многочисленными ароматными сине-сиреневыми цветками. Размножается семенами, отводками, черенками. В России иногда используется на Черноморском побережье.

Все части растения ядовиты, содержат гликозид .

Таксономия 
Глициния китайская была впервые описана английским ботаником Джоном Симсом в 46-м выпуске журнала Botanical Magazine, вышедшем 2 июля 1819 года, в составе рода Glycine. В 1825 году перенесена в род Wisteria Огюстеном Пирамом Декандолем.

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Wisteria sinensis (Sims) Sweet // ILDIS World Database of Legumes.

Мотыльковые
Флора Восточной Азии
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения